Nimba kann sich beziehen auf:
 ein County Liberias, s. Nimba County
 die Nimbaberge
 den Mont Richard-Molard, auch Mont Nimba genannt
 eine britische Gesellschaft für Spezialeffekte, s. Nimba Creations
 einen Flughafen in Nimba County, s. Nimba Airport
 eine weibliche Figur, die eine Rolle in westafrikanischen Fruchtbarkeitskulten spielt